Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar női labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki-selejtező mérkőzése Izland ellen, 2011. október 22-én, amelyen a magyar válogatott 1–0-s vereséget szenvedett.

Előzmények

Keretek 
A magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Kiss László, tizennyolc fős keretet hirdetett ki a mérkőzésre. A keretben a magyar első osztályban szereplő játékosok mellett a válogatott rendelkezésére állt a Németországban szereplő Szuh Erika, a Görögországban szereplő Gál Tímea és a Spanyolországban játszó Demeter Réka is. Jakabfi Zsanettre és Tóth I Alexandrára sérülés miatt nem számíthatott a kapitány. A mérkőzés előtt négy 25. válogatottságát ünneplő játékost köszöntöttek. Vágó Fanny augusztus 25-én Románia ellen, Szeitl Szilvia szeptember 21-én Norvégia ellen, idegenben jubilált. Rácz Zsófia és Tálosi Szabina ezen a mérkőzésen lettek 25-szörös válogatottak. Mind a négy játékos egy-egy csokor virágot és egy-egy ajkai kristályvázát kapott ajándékba az MLSZ-től.

: Az adatok a mérkőzés napjának megfelelőek!

Az összeállítások

A mérkőzés

Örökmérleg a mérkőzés után

Jegyzetek

Források 
 Izland ellen folytatja női válogatottunk
 uefa.com
 Nem ért pontot a jó játék Izland ellen
 Eb-selejtező: válogatottunk 1-0-ra kapott ki Izlandtól, s továbbra is pont nélküli

A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései 2011-ben
2011 a női labdarúgásban
A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései Izland ellen